Ivo hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Ivo, localidad de las tierras bajas de Bolivia.

Personas
 Ivo de Chartres (c. 1040-1115), obispo de Chartres y santo francés;
 Ivo de Kermartin (1253-1303), santo francés y patrón de la Bretaña;